Бициклистичка такмичења у Лондону на Олимпијским играма 2012. одржана су од 28. јула до 12. августа. Такмичења на велодрому и за БМХ су одржан на Лондонском велопарку, док су такмичења у брдском бициклизму одржана у Хадли Фарму. Такмичења у друмском бициклизму су одржана на улицама Лондона, почетак и циљ су били код Бакингемске палате. 

У осамнаест трка учествовало је око петсто бициклиста.

Календар такмичења 

Ј = Јутарњи термин, П = Поподневни терминФЛ = трка на време, ПР = трка на поене, ИП = Индивидуална трка (4.000 метара за мушкарце и 3.000 за жене), СР = трка од 16 км за мушкарце и 10 км за жене<noinclude>
<noinclude>

Резултати

Друмски бициклизам

Брдски бициклизам

BMX бициклизам

Велодромски бициклизам

Биланс медаља

Референце 

 
2012
Бициклизам